Manlio Aquillio (latino: Manlius Aquillius) è il nome di due consoli della Repubblica romana, padre e figlio:

Manlio Aquillio (console 129 a.C.), combatté contro il regno di Pergamo;
Manlio Aquillio (console 101 a.C.), combatté una rivolta di schiavi in Sicilia e fu difeso da Marco Antonio Oratore.

Bibliografia 
 Smith, William, "Aquillus", Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology v. 1, p. 253